El topónimo Valdecarros puede hacer referencia a:

 Valdecarros, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León; 
 Valdecarros, un proyecto urbanístico de la ciudad española de Madrid, en la Comunidad de Madrid; o
 Valdecarros, una estación del Metro de Madrid, en la ciudad española Madrid, Comunidad de Madrid.